Чемпионат мира по фигурному катанию 2016 прошёл в американском Бостоне с 28 марта по 3 апреля 2016 года на арене «ТД-гарден». Были разыграны медали в мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду.

Состав участников 
К соревнованиям допускались фигуристы из стран, входящих в ISU, родившиеся ранее 1 июля 2000 года.

По итогам чемпионата 2015 года каждая страна была вправе выставить в каждой дисциплине от 1 до 3 участников (пар). Национальные федерации (ассоциации) выбирали участников на основании собственных критериев, но заявленные участники должны были достичь минимальной технической оценки элементов на международных соревнованиях, проводимых до чемпионата мира.

Представительство по странам 
Более одного участника могли представить следующие национальные федерации:

Минимальная техническая оценка 
Национальные федерации (ассоциации) выбирали участников на основании собственных критериев, но заявленные участники должны были достичь минимальной технической оценки элементов на международных соревнованиях, проводимых до чемпионата мира.

Фигуристы, пропустившие чемпионат 
Из-за травмы снялся одиночник из США Натан Чен и спортивная пара из Канады Джулианна Сеген с Чарли Билодо из-за травмы партнёрши. По собственному решению (из-за неготовности) снялся канадский одиночник Лиам Фирус. За несколько дней до старта из-за травмы снялись шведский одиночник Александр Майоров, американская одиночница Полина Эдмундс и китайская спортивная пара Юй Сяоюй с Цзинь Ян, которую чиновники из страны посчитали менее готовой к соревнованиям.

Медальный зачёт

Результаты

Мужчины

Женщины

Спортивные пары

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Страница чемпионата
 Результаты

Фигурное катание в сезоне 2015/2016
Фигурное катание
Фигурное катание
Мир2016
Международные спортивные соревнования в Бостоне